Utriainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1953), athlète finlandais en lancer du javelot
, coureur marathonien finlandais
 (1927-1994), artiste visuel finlandais
Sanni Utriainen (née en 1991), athlète finlandaise en lancer du javelot

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois